Хикс, Томас: Хикс, Томас (1876—1952) — американский легкоатлет.
 Хикс, Томас (1823—1890) — американский художник.